Numele Bosch se poate referi la:
 Hieronymus Bosch (1450 - 1516, pictor olandez)
 Robert Bosch GmbH (companie nemțească, cunoscută, mai popular, drept Bosch)
 Robert Bosch (1861 - 1942, industriaș neamț)
 Carl Bosch (1874 - 1940, chimist și inginer neamț)

Nume de familie germane